Guy Desessart (1924-), personnalité politique française ;
  (1947-), personnalité politique française ;
  (1962-), personnalité politique française.